Niemcy:
 Fischbeck – dzielnica Hessisch Oldendorf
 Fischbeck (Elbe) – dzielnica gminy Wust-Fischbeck w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal

Osoby:
 Hans-Jürgen Fischbeck – niemiecki fizyk
 Ludwig Fischbeck – niemiecki malarz
 Otto Fischbeck – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Fischbek